El Armisticio de Compiègne puede referirse a dos armisticios firmados en el bosque de Compiègne, ubicado en la comuna de Rethondes, Francia:

Armisticio del 11 de noviembre de 1918: firmado entre Alemania y los Aliados después de que estalló la revolución alemana de noviembre de 1918, durante las fases finales de la Primera Guerra Mundial. El principal resultado fue la desmilitarización alemana y la pérdida de ganancias territoriales en el este.
Armisticio del 22 de junio de 1940: firmado entre Alemania y Francia al finalizar la Batalla de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El principal resultado fue la ocupación alemana de las 2/3 partes de Francia.

Relaciones Alemania-Francia
Compiègne